Кама́лов (Кама́лова) — фамилия. Известные носители:

Камалов 
 Камалов, Азат Ахмадуллович (1937—2007) — советский и российский филолог.
 Камалов, Алишер Музаффарович (в крещении Алексей, в монашестве Герман; род. 1968) — епископ РПЦ, епископ Ейский и Тимашёвский.
 Камалов, Армаис Альбертович (род. 1961) — советский и российский врач-уролог.
 Камалов, Асам Камалович (1929—1988) — Герой Социалистического Труда.
 Камалов, Герберт Леонович (род. 1940) — советский и украинский химик.
 Камалов, Каллибек (род. 1926) — советский государственный и политический деятель.
 Камалов, Карим Джамалович (1954—2020) — узбекский государственный деятель.
 Кемалов, Кайрат Кемалович (род. 1957) — советский и казахский актёр.
 Камалов, Махкам Камалович (1925—2020) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Камалов, Никита Вадимович (род. 1995) — российский хоккеист.
 Камалов, Нурмахан (1927—1991) — Герой Социалистического Труда.
 Камалов, Раиль Исмагилович (1932—1989) — советский свекловод, Герой Социалистического Труда.
 Камалов, Рафаэль Рамильевич (род. 1997) — российский тхэквондист.
 
 Камалов, Сагыр Аймагамбетович (1905—1938) — казахский советский писатель, драматург.
 Камалов, Сухан Максутович (1935—2018) — советский и казахский учёный, специалист по нефти.
 Камалов, Тагир Таузяхович (1962—2021) — советский и российский дирижёр.
 Камалов, Хаджимурад Магомедович (1965—2011) — российский журналист.
 Камалов, Хамит Искарович (род. 1958) — российский политический деятель.

Камалова 
 Камалова, Зульфия Назиповна (род. 1969) — австралийская певица.

См. также 
 Камалеев